Planica, alpska dolina u Sloveniji
 Planica (skakaonica)
 Planica (Rače - Fram, Slovenija), naselje u općini Rače - Fram u Sloveniji
 Planica (Brod Moravice), naselje u općini Brod Moravice, Hrvatska